Osseg steht für:

 Osseg, deutscher Name von Osiek Grodkowski, Dorf in Grodków, Woiwodschaft Opole, Polen

Osseg ist der Familienname folgender Personen:
 Annuarius Osseg, Pseudonym von Georg Michael Pachtler (1825–1889), deutscher Jesuit, Theologe, Priester und Pädagoge

Siehe auch:
 Osek (deutsch Ossegg), Stadt im Okres Teplice, Tschechien